Con finanziere, a volte uomo d'affari, nel lessico della finanza, si designa generalmente una persona che ha acume ed esperienza in ambito finanziario, realizzando profitti per mezzo di azzeccate operazioni e investimenti in uno o più settori economici. Può essere definito sinonimo del termine Imprenditore.

Soggetti famosi 
 George Soros
 Warren Buffett
 Mayer Amschel Rothschild
 Camillo Castiglioni
 John Pierpont Morgan
 John Davison Rockefeller
 Carl Icahn

Note

Altri progetti 

Professioni dell'economia e della finanza